Чемпіонат Польщі з футболу 1947  — проводився у 1947 році. У змаганні брали участь двадцять вісім команд. Чемпіоном Польщі став клуб «Варта» (Познань). Найкращим бомбардиром турніру став Мечислав Грач, який забив 4 голи у ворота суперників.

Попередній раунд

Група І

Група ІІ

Група ІІІ

Фінал

Джерела 
 Чемпіонат Польщі на сайті RSSSF 
 Історія чемпіонатів Польщі 

1947
Польща
1947 у Польщі